Ohain peut désigner :
 Ohain, une section (ancienne commune) de la commune de Lasne dans la province du Brabant wallon en Belgique
 Ohain, une ville du département du Nord en France
 Hans von Ohain était un ingénieur allemand, inventeur du moteur à réaction.

Homonymie de localités